Jan Brlica (ur. 1952) – leśnik i rzeźbiarz z morawskiej Wołoszczyzny
 Jan Brlica (ur. 1978) – leśnik i rzeźbiarz z morawskiej Wołoszczyzny, myśliwy